Montanes oder Montañés ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Montañés (* 1980), spanischer Tennisspieler
 Francesc Montañés Roca (* 1990), spanischer Tennisspieler
 Joaquín Montañés (* 1953), spanisch-deutscher Fußballspieler
 José Luis Montañés (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Martínez Montañés (1568–1649), spanischer Bildhauer
 Juan Ortega y Montañés († 1708), Erzbischof von Mexiko und Vizekönig von Neuspanien
 Manuel Cadenas Montañés (* 1955), spanischer Handballtrainer
 Paco Montañés (* 1986), spanischer Fußballspieler